Konan se poate referi la:

 Municipiul Kōnan, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Municipiul Kōnan, o localitate în Japonia, în prefectura Kōchi.
 Orașul Kōnan, o localitate în Japonia, în prefectura Saitama.
 Municipiul Konan, o localitate în Japonia, în prefectura Shiga.